El Dragón Fútbol Club es un equipo de fútbol de Guinea Ecuatorial que milita en la Primera División de Guinea Ecuatorial, la liga de fútbol más importante del país.

Historia
Fue fundado en la ciudad de Bata y cuenta con un título nacional en 1983, el único que ha conseguido y 1 torneo de copa en el 2009.

A nivel internacional, ha clasificado a 3 torneos continentales, de donde nunca avanzó más allá de la primera ronda.

Palmarés 
Primera División de Guinea Ecuatorial: 1
 1983

Copa de Guinea Ecuatorial: 1
 2009

Participación en competiciones de la CAF

Jugadores

Jugadores destacados 
  Christian Bon
  Florencio Nkeles Oma (Temporada 2014-2015) dorsal 8 medio defensa polivalente.
  Pierre Colday
 Rubén Berckelio Abeso Nguema (Temporada 2008-2009), Dorsal 12, medio interior izquierdo.

Enlaces externos 
 soccerway.com
 tablas
 copas
 Copa Confederación CAF 2010

Equipos de fútbol de Guinea Ecuatorial
Deporte en Bata (Guinea Ecuatorial)